Михаи́л Пу́хов: Пухов, Михаил Георгиевич (1944—1995) — советский писатель-фантаст.
 Пухов, Михаил Павлович (1905—1950) — полный кавалер ордена Славы.